Jarkko Ruutu, finski hokejist, * 23. avgust 1975, Vantaa, Finska.

Ruutu je kariero začel v finski ligi pri klubu HIFK Helsinki, s katerim je v sezoni 1997/98 osvojil naslov finskega državnega prvaka. Leta 1998 je bil kot 68. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, za katerega je zaigral med sezonama 1999/00. V ligi NHL, še za klube Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators in Anaheim Ducks, je skupno odigral 652 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 58 golov in 84 podaj, ter 58 tekem končnice, na katerih je dosegel po pet golov in podaj. Ob koncu kariere je igral tri sezone za Jokerit Helsinki v finski ligi in v svoji zadnji sezoni 2014/15 štiri tekme za EHC Biel v švicarski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno in bronasto medaljo, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh srebrnih in bronaste medalje. Na olimpijskih turnirjih je odigral osemnajst tekem ter dosegel dva gola in podajo, na svetovnih prvenstvih pa 56 tekem ter dosegel tri gole in šest podaj.

Leta 2018 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Tudi njegov mlajši brat Tuomo je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Michigan Tech
| WCHA
| 95/96
|
| 39
| 12
| 10
| 22
|
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 11
| 10
| 21
| +7
| 155
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 37
| 10
| 10
| 20
| +2
| 166
|
| 9
| 7
| 4
| 11
| +11
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| +2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 25
| 10
| 4
| 14
| 0
| 136
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| +1
| 43
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 99/00
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 99/00
|
| 65
| 26
| 32
| 58
| +33
| 164
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 00/01
|
| 46
| 11
| 18
| 29
|
| 111
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 00/01
|
| 21
| 3
| 3
| 6
| +1
| 32
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 01/02
|
| 49
| 2
| 7
| 9
| -1
| 74
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 02/03
|
| 36
| 2
| 2
| 4
| -7
| 66
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| +1
| 14
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 03/04
|
| 71
| 6
| 8
| 14
| -13
| 133
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 50
| 10
| 18
| 28
| +22
| 215
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 41
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 10
| 7
| 17
| +1
| 142
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -1
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +4
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 7
| 9
| 16
| 0
| 125
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 07/08
|
| 71
| 6
| 10
| 16
| +3
| 138
|
| 20
| 2
| 1
| 3
| -1
| 26
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 08/09
|
| 78
| 7
| 14
| 21
| 0
| 144
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 09/10
|
| 82
| 12
| 14
| 26
| -2
| 121
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +2
| 34
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 10/11
|
| 50
| 2
| 8
| 10
| -2
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 10/11
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| 0
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 12
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 11/12
|
| 59
| 14
| 21
| 35
| +11
| 192
|
| 10
| 1
| 2
| 3
| +2
| 33
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 12/13
|
| 48
| 12
| 17
| 29
| +13
| 122
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 14
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 13/14
|
| 51
| 10
| 11
| 21
| +17
| 86
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| EHC Biel
| Švicarska liga
| 14/15
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1198
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" | 433
| bgcolor="#7FFF00" | +94
| bgcolor="#7FFF00" | 2711
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | +10
| bgcolor="#7FFF00" | 255
|}

Zunanje povezave 

 

Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Michigan Tech
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti EHC Biel
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih